Raspberry Pi, ordinador SBC desenvolupat al Regne Unit
 Registre de la Propietat Industrial, organisme autònom que regula la propietat industrial a Espanya
 Institut Politècnic Rensselaer (del seu nom en anglès Rensselaer Polytechnic Institute), universitat amb seu a Troy (Nova York), als Estats Units
 Índex reticulocitari (del seu nom en anglès Reticulocyte Production Index), valor calculat usat en la diagnosi de l'anèmia
 Retail Price Index, mesura de la inflació publicada al Regne Unit
 Remote Procedure Call (del seu nom en anglès Remote Procedure Invocation), tècnica de programari que permet executar una subrutina en un ordinador diferent